Vasak II Mamikonian va ser lloctinent i sparapet del seu germà Vahan II Mamikonian durant la rebel·lió nacional armènia de l'any 481. Va morir a la batalla d'Akesga, a Ibèria (482) i va deixar dos fills, Manel i Vardan III Mamikonian.

Arbre familiar

Referències 

Prínceps d'Armènia